Saint Pierre in francese significa San Pietro.

Geografia

Canada 
 Saint-Pierre – villaggio del Canada, situato nella provincia del Québec

Francia 
Comuni 
 Saint-Pierre – Alpi dell'Alta Provenza
 Saint-Pierre – Alta Garonna
 Saint-Pierre – Basso Reno
 Saint-Pierre – Cantal
 Saint-Pierre – Giura
 Saint-Pierre – Marna
 Saint-Pierre – Martinica
 Saint-Pierre – Isola della Riunione
 Saint-Pierre – Saint-Pierre e Miquelon
 Saint-Pierre-à-Arnes – Ardenne
 Saint-Pierre-Aigle – Aisne
 Saint-Pierre-Avez – Alte Alpi
 Saint-Pierre-Azif – Calvados
 Saint-Pierre-Bellevue – Creuse
 Saint-Pierre-Bénouville – Senna Marittima
 Saint-Pierre-Bois – Basso Reno
 Saint-Pierre-Brouck – Nord
 Saint-Pierre-Canivet – Calvados
 Saint-Pierre-Chérignat – Creuse
 Saint-Pierre-Colamine – Puy-de-Dôme
 Saint-Pierre-d'Albigny – Savoia
 Saint-Pierre-d'Allevard – Isère
 Saint-Pierre-d'Alvey – Savoia
 Saint-Pierre-d'Amilly – Charente Marittima
 Saint-Pierre-d'Argençon – Alpi settentrionali
 Saint-Pierre-d'Arthéglise – Manica
 Saint-Pierre-d'Aubézies – Gers
 Saint-Pierre-d'Aurillac – Gironda
 Saint-Pierre-d'Autils – Eure
 Saint-Pierre-d'Entremont – Isère
 Saint-Pierre-d'Entremont – Orne
 Saint-Pierre-d'Entremont – Savoia
 Saint-Pierre-d'Exideuil – Vienne
 Saint-Pierre-d'Eyraud – Dordogna
 Saint-Pierre-d'Irube – Pirenei Atlantici
 Saint-Pierre-d'Oléron – Charente-Maritime
 Saint-Pierre-de-Bailleul – Eure
 Saint-Pierre-de-Bat – Gironda
 Saint-Pierre-de-Belleville – Savoia
 Saint-Pierre-de-Bœuf – Loira
 Saint-Pierre-de-Bressieux – Isère
 Saint-Pierre-de-Buzet – Lot e Garonna
 Saint-Pierre-Église – Manica
 Saint-Pierre-Eynac – Alta Loira
 Saint-Pierre-Lafeuille – Lot
 Saint-Pierre-Langers – Manica
 Saint-Pierre-Laval – Allier
 Saint-Pierre-Lavis – Senna marittima
 Saint-Pierre-Montlimart – Maine e Loira
 Saint-Pierre-Quiberon – Morbihan
 Saint-Pierre-Roche – Puy-de-Dôme
 Saint-Pierre-Saint-Jean – Ardèche
 Saint-Pierre-Tarentaine – Calvados
 Saint-Pierre-Toirac – Lot
 Altro
 Saint-Pierre – isola della collettività d'oltremare di Saint-Pierre e Miquelon
 Saint-Pierre – quartiere di Marsiglia
 Saint-Pierre – nome ufficiale francese della cattedrale di Beauvais

Italia 
 Saint-Pierre – comune della Valle d'Aosta

Mauritius 
 Saint-Pierre – località del Distretto di Moka

Persone
 Abbé de Saint Pierre (1658-1743) – scrittore, filosofo e diplomatico francese
 Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814) – scrittore e botanico francese
 Kim St-Pierre – hockeista su ghiaccio canadese

Pagine correlate 
 Pierre
 San Pietro (disambigua)